Crikey — австралийский возглас, выражающий удивление. Сокращение от «» (). Стало известным из-за частого употребления Стивом Ирвином.
 «» — австралийский электронный журнал.
 Crikey steveirwini — вид лёгочных улиток из семейства Camaenidae надсемейства Helicoidea.

Примечания